Florus (god), Italische godheid
Florus (cognomen), Romeins cognomen
Florus (historicus), Romeins geschiedschrijver aan het begin van de 2e eeuw
Julius Florus, leidde in 21 een opstand tegen de Romeinen onder de Treveri
Gessius Florus, procurator van Judea van 64 tot 66
Publius Annius Florus, Romeins dichter in de 2e eeuw